Лас Бардас има више значења:

 Лас Бардас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Бардас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику